Метео́ра — название и топоним:

 Метеора — община в периферии Фессалия (Греция).
 Метеоры — скалы в горах Фессалии, известные своими монастырями.  
 «Метеора» — балет Артура Сен-Леона на музыку Сантуса Пинто в обработке Цезаря Пуни (1856, Лиссабон; 1862, Санкт-Петербург).
 «Метеора» — фильм Спироса Статулопулоса (Германия—Греция, 2012).
 «Метеора» — серия комиксов российского издательства Bubble Comics в жанре космооперы, публиковавшаяся с 2014 по 2018 год.

См. также 
 Метеор (значения)